Il doppio femminile del torneo di tennis Internazionali d'Italia 1987, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1987, ha avuto come vincitrici Martina Navrátilová e Gabriela Sabatini che hanno battuto in finale Claudia Kohde Kilsch e Helena Suková 6-4, 6-1.

Teste di serie

 Martina Navrátilová /  Gabriela Sabatini (Campionesse)
 Claudia Kohde Kilsch /  Helena Suková (finale)
 Svetlana Černeva /  Larisa Neiland (quarti di finale)
 Bettina Bunge /  Laura Gildemeister (quarti di finale)

 Mercedes Paz /  Eva Pfaff (primo turno)
 Jenny Byrne /  Janine Tremelling (semifinali)
 Virginia Ruzici /  Catherine Tanvier (semifinali)
 Catarina Lindqvist-Ryan /  Tine Scheuer-Larsen (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Internazionali d'Italia 1987